HPT est un sigle qui peut désigner :
 Hexapod-Telescope, un télescope faisant partie de l'Observatoire Cerro Armazones, au Chili ;
 Heartland Park Topeka, un circuit automobile situé à 8 km au sud de Topeka, au Kansas, aux États-Unis.